Utalentowany pan Ripley – powieść Patricii Highsmith
 Utalentowany pan Ripley – amerykański film z 1999